

Film 
Public Enemy – film del 1998 diretto da Jay Woelfel
Public Enemy – film del 1999 diretto da Jens Meurer

Musica 
Public Enemy – gruppo musicale hip hop statunitense 
Public Enemy – singolo degli AK-69 del 2010

Pagine correlate 
 Public Enemies
 Public Enemy No. 1
 The Public Enemy